Cross country (spesso abbreviato in XC) in inglese significa "fuoristrada" ed è un termine ampiamente utilizzato in numerosi sport per indicare gare campestri di velocità.

 Nel ciclismo le gare di cross country sono competizioni ciclistiche effettuate in mountain bike su terreni misti in circuiti ripetuti più volte
 Nell'equitazione il cross country consiste in una prova di velocità su terreno vario
 Nel podismo il cross country identifica la corsa campestre o le gare di corsa in montagna
 Nello sci il cross country corrisponde allo sci di fondo
 Nell'automobilismo le gare tipicamente cross country sono quelle di rally raid
 Nel motociclismo le gare tipicamente cross country sono il motocross e l'enduro
 Nel parapendio il cross country corrisponde al volo di distanza